ЦСМЗ — многозначное понятие

 ЦСМЗ — Центр содействия международной защите
 ЦСМЗ — Цимлянский судомеханический завод